Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2013/2014 проходили с 22 февраля по 9 марта 2014 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Бендиго Спирит», которая со счётом 94:83 обыграла клуб «Таунсвилл Файр». «Бендиго» дважды выходил в большой финал ЖНБЛ и дважды становился триумфатором турнира, а «Таунсвилл» в свою очередь также во второй раз добрался до решающей стадии финалов, не имея в своём активе титулов. Самым ценным игроком финала стала Келси Гриффин, завоевавшая этот почётный трофей во второй раз.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Бендиго — Данденонг — 71-62

Таунсвилл — Мельбурн — 78-73

Предварительный финал

Данденонг — Таунсвилл — 71-74

Большой финал

Составы участников финала

Бендиго — Таунсвилл — 94-83

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2013/2014
Финалы ЖНБЛ